Князь Василий Андреевич Сонцов-Засекин — стольник, завоеводчик и воевода во времена правления Алексея Михайловича, и Фёдора Алексеевича.

Из княжеского рода Сонцовы-Засекины. Старший сын князя Андрея Михайловича Сонцова-Засекина. Имел братьев, князей: Ивана, Бориса, Петра и Афанасия Андреевичей.

Биография 
Показан в жильцах. В ноябре 1653 года пожалован в стряпчие и в этом же месяце пожалован в стольники. В 1654—1657 годах участвовал в Литовском и Рижском походах, за что пожалован придачами к поместному окладу 250 четвертей земли и денежной в 22 рубля. В мае 1660 года тринадцатый стольник для подношения пития боярам за государевым столом в Грановитой палате при отпуске грузинского царевича Николая. В 1661 году участвовал в Губаревском походе в полку боярина и князя Долгорукова. В 1668—1669 годах завоеводчик в Севске, в полках боярина, князя Куракина и стольника князя Хованского. В 1670 году воевода в Брянске. В 1671 году участвовал в Низовом походе в полку боярина, князя Долгорукова по подавлению бунта Степана Разина. В 1675 году за отличные службы пожалован придачами к поместному окладу 100 четвертей земли и денежной в 12 рублей. В феврале 1676 года, в должности стольника и воеводы, прислан на Двину приводить всякие чины к присяге в верности новому царю Фёдору Алексеевичу. В 1679 году участвует в Севском и Киевском походах для обороны Киева и иных Малороссийских городов, в полку боярина и князя Черкасского. В мае 1682 года третьим дневал и ночевал в Архангельском соборе у тела царя Фёдора Алексеевича.

Семья 
От брака с неизвестной имел детей:

 Князь Сонцов-Засекин Андрея Васильевича — в 1703 году стольник, в начальных людях.
 Князь Сонцов-Засекин Иван Васильевич — генерал-майор, женат на княжне Хилковой.
 Княжна Татьяна Васильевна — замужем за полковником Григорием Валычовым.

Литература 
 М. Г. Спиридов. Сокращённое описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало своё получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение….. М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Сонцов-Засекин Василий Андреевич. стр. 277—278; 280.
  Сонцов-Засекин Василий Андреевич. стр. 166.

Примечания 

Василий